Saito, ou Saitō, est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Le clan Saito, un clan japonais ;
 Sanemori Saitō (1111-1183), un samouraï japonais ;
 Saito Hajime (1844-1915), un samouraï japonais ;
 Saitō Ryokuu (1868-1904), un auteur japonais et critique littéraire ;
 Mokichi Saito (1882-1953), un psychiatre japonais ;
 Sanki Saitō (1900-1962), poète haïku japonais ;
 Ichirō Saitō (1909-1979), un compositeur japonais de musiques de films ;
 Takao Saitō (1929-2014), un directeur de la photographie japonais ;
 Kojun Saitō (1924-2004), un compositeur japonais de musiques de films ;
 Buichi Saitō (1925-2011), un réalisateur japonais ;
 Morihiro Saitō (1928-2002), un maître d'aikido ;
 Kōichi Saitō (1929-2009), un réalisateur japonais ;
 Kōsei Saitō (1932-2012), un réalisateur japonais ;
 Sakae Saitō (1933-), un écrivain japonais ;
 Takao Saitō (1936-2021), un mangaka japonais ;
 Masa Saito (1942-2018), lutteur, catcheur et entraîneur de catch japonais ;
 James Saito (1955), un acteur américain ;
 Hitohiro Saitō (1957), un maître d'aikido ;
 Ikuzo Saito (1960), un lutteur japonais ;
 Hitoshi Saitō (1961-2015), un judoka japonais ;
 Yoot Saito (1962), un concepteur de jeu vidéo japonais ;
 Keiko Saito (1965), une footballeuse japonaise ;
 Yuki Saitō (1966), une actrice et chanteuse japonaise ;
 Yukari Saitō (1967), une danseuse japonaise ;
 Harley Saito (1968-2016), lutteuse professionnelle japonaise ;
 Haruka Saito (1970), une joueuse de softball japonaise ;
 Hiroya Saitō (1970), un sauteur à ski japonais ;
 Takashi Saito (1970), un joueur de baseball japonais ;
 Daisuke Saito (1974), un joueur de football japonais ;
 Yuya Saito (1977), un joueur de rugby japonais ;
 Takumi Saito (1981), un acteur et chanteur japonais ;
 Hitomi Saitō (1981), une chanteuse japonaise ;
 Yukari Saito (1983), une cheffe d’orchestre japonaise ;
 Hitoshi Saitō (1986), un athlète japonais ;
 Miuna Saitō (1987), une chanteuse japonaise ;
 Ayaka Saitō (1988), une doubleuse japonaise ;
 Takumi Saitō (1993), un athlète japonais ;
 Shintaro Saito (1993-), joueur professionnel japonais de shogi ;
 Naoto Saito (1997-), un joueur de rugby à XV japonais ;
 Toshiya Saito (1997-), un escrimeur japonais ;
 Mitsuki Saito (1999), footballeur professionnel japonais ;
 Koki Saito (2001), footballeur professionnel japonais ;
 Yuzuru Saito (abréviation en botanique: Y.Saito), phycologue.

Dans la fiction 
 Saito, un personnage du manga Ghost in the Shell
 Tatsumasa Saïto, un personnage du manga L'Habitant de l'infini
 Hajimé Saïtô, un personnage du manga Kenshin le vagabond

Toponymes 
 Saito, une ville de la préfecture de Miyazaki (Japon)

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais